bulgar - een dans- en muzieksoort
 Boelgar (historisch) een oude stad, de hoofdstad van Wolga-Bulgarije, verwoest in 1431
 Bolgar (Rusland)